Чемпионат Украины по шахматам среди мужчин проводится с 1924 года.

Чемпионаты УССР 
В Таблице приведены чемпионы Украины, во времена нахождения в составе Советского Союза.

 Чемпионаты 1967, 1971, 1973—1975, 1977, 1979, 1983 годов проводились по швейцарской системе, остальные по круговой.

Чемпионаты Украины 
В таблице приведены чемпионы Украины после её независимости.

См. также 
 Чемпионат Украины по шахматам среди женщин

Примечания

Литература

Ссылки 
 Список победителей (укр.)
 76-й чемпионат Украины по шахматам среди мужчин
 77-й чемпионат Украины по шахматам среди мужчин
 Winners of Soviet and Indepedent Ukraine
 Campeonato de Ucrania
 Чемпіонат України 2010 року з шахів серед чоловіків
 82-й чемпионат Украины по шахматам среди мужчин

Украина